6-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении проходил с 8 по 9 марта 1975 года на арене Сподек в польском Катовице.

Длина бегового круга составляла всего 160 метров — наименьшее значение в истории чемпионатов Европы в помещении. В соревнованиях приняли участие 269 атлетов из 24 стран Европы. Был разыгран 21 комплект медалей (12 у мужчин и 9 у женщин).

Медалисты 
Сокращения: WB — высшее мировое достижение | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Медали в 21 дисциплине лёгкой атлетики завоевали представители 16 стран-участниц.

Ссылки 
 

1975
Март 1975 года
Спорт в Польше в 1975 году
Международные спортивные соревнования в Катовице
Чемпионаты Европы в 1975 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Польше
Чемпионаты Европы в Польше